Die Handball-Bundesliga 1986/87 war die zehnte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 21. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 13. September 1986 und endete mit dem letzten Spieltag am 2. Mai 1987.

Saisonverlauf 
14 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag war Deutscher Meister 1987. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TSV Milbertshofen, der TuS Schutterwald und die SG VfL/BHW Hameln. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 13. Mal statt.

Deutscher Meister 1987 wurde zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft vom TUSEM Essen.

Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten die SG Weiche-Handewitt, der TuS Schutterwald und die SG VfL/BHW Hameln.

In 182 Spielen fiel mit insgesamt 7756 Toren (ø 41,6 pro Spiel) ein Tor weniger als in der Saison 1985/86. Dabei gab es 112 Heimsiege, 23 Unentschieden und 47 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der THW Kiel am 13. Spieltag mit 30:14 gegen den TuS Schutterwald. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 5. Spieltag die Mannschaft des TUSEM Essen mit 19:30 beim MTSV Schwabing. Das torreichste Spiel fand am 26. Spieltag zwischen dem TuS Hofweier und Frisch Auf Göppingen statt und endete 36:30. Das waren 24 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Zwei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TV Großwallstadt (2×) und TUSEM Essen (24×). Torschützenkönig wurde mit 239 erzielten Toren wie in der Saison zuvor Jerzy Klempel von Frisch Auf Göppingen.

Den zum 13. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des TV Großwallstadt.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1987 gewann die Mannschaft vom TV Großwallstadt aufgrund mehr erzielter Auswärtstore. Im Finale stand es nämlich nach Hin- und Rückspiel am 30. Mai und 6. Juni 1987 gegen die HSG TuRU Düsseldorf 22:21 und 15:16 (gesamt 37:37).

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1986/87

1986
Handballsaison 1986/87